Арын:
 Арын, Ерлан Мухтарулы — общественно-политический деятель Казахстана, учёный,аким Павлодарской области (2012[1]-2013), ректор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (2001—2012). 
 Арын, Берик Сакбайулы — посол Казахстана в Саудовской Аравии с марта 2019